De Cazoo Players Championship Finals 2022 was de 15de editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 64 uit de Players Championship-toernooien deelneemt. Het toernooi werd gehouden van 25 tot en met 27 november in Butlin's Minehead te Minehead.

Peter Wright versloeg Ryan Searle in de finale van vorig jaar en was zodoende nu de titelhouder. Wegens familiale redenen was de Schot deze editie echter afwezig en niet in staat zijn titel te verdedigen.

Prijzengeld

De PDC maakte eerder dit jaar bekend dat het prijzengeld voor de Players Championship Finals 2022 wordt verhoogd van £500,000 naar £600,000.

Opzet en gekwalificeerde spelers
Het toernooi kent 64 deelnemers. De deelnemers komen niet uit de PDC Pro Tour, maar uit de rangschikking van de Players Championships.

De rangschikking wordt bepaald aan de hand van de PDC Players Championships Order of Merit. De positie van de spelers op die ranglijst is van belang, aangezien het de tegenstander in de eerste ronde bepaalt. De nummer 1 op de ranglijst speelt tegen de nummer 64, enzovoorts. Peter Wright trok zich terug wegens familiale redenen en werd vervangen door Gian van Veen.

Volgende spelers wisten zich te kwalificeren:

Wedstrijdschema

Trivia 
 Dirk van Duijvenbode liet in de derde ronde een gemiddelde van 112,05 noteren. Dat was op dat moment het hoogste ooit op de Players Championship Finals én zijn persoonlijke record op een hoofdtoernooi.
 In de finale gooide Michael van Gerwen een negendarter en een maximale uitgooi van 170.
 

Darts in 2022
2022